Несколько футбольных клубов носят название «Спортинг»:
 Спортинг Африке — сингапурский клуб.
 Спортинг (слово «Спортинг» в названии часто опускается) — португальский клуб из города Брага.
 Спортинг — португальский клуб из города Ковильян.
 Спортинг Кристал — перуанский клуб из города Лима.
 Спортинг — португальский клуб из города Лиссабон.
 Спортинг — испанский клуб из города Хихон.